Brevet kan henvise til:

 Brevet (kortfilm fra 1967) – kortfilm fra 1967 af Finn Karlsson
 Brevet (kortfilm fra 2005) – kortfilm fra 2005 af Rune Nøhr Christiansen
 Brevet (Gøngehøvdingen) – afsnit af tv-serien Gøngehøvdingen
 Brevet (novelle) – novelle fra 1949 af Hilmar Wulff